Кирилл Васильевич Струве (1835— 25 июня 1907) — русский астроном и дипломат, сын основателя Пулковской обсерватории — В. Я. Струве.

Биография 
Родился а в г. Дерпте, ныне Тарту, Эстония.

Получил домашнее образование: отец подготовил его по математике и иностранным языкам. Поступил в Санкт-Петербургский университет, который окончил в 1856 году по разряду математических наук со званием кандидата. За студенческую конкурсную работу на кафедре астрономии «Объяснить разные роды проекции географических карт и показать их относительные достоинства и недостатки» был награждён золотой медалью.

По окончании университета полтора года находился за границей. По рекомендации своего брата, О. В. Струве, был зачислен астрономом в военно-дипломатическую миссию под командованием полковника графа Николая Павловича Игнатьева (1832—1908), которая отправлялась в мае 1858 года в Бухарское и Хивинское ханства. Прошёл с миссией путь от Оренбурга вдоль северо-западного берега Аральского моря до его южной точки — Кунграда. Из-за болезни не дошёл до Хивы и Бухары — глубокой осенью вернулся домой, в Пулковскую обсерваторию.

В 1858—1860 годах вычислил долготу и широту 34 географических пунктов, определил географическое положение Оренбурга и Кунграда, а по полевым журналам лейтенанта 10-го флотского экипажа А. Ф. Можайского (1825—1890) вычислил географическое положение Бухары и Хивы. Вычисления оказались более точными, чем существовавшие ранее, и были положены в основу новой карты Оренбургского края, которую в 1860 году составляло Военно-топографическое депо Штаба Оренбургского военного корпуса.

В 1860 году по просьбе отца был определён на службу в Азиатский департамент Министерства иностранных дел. В 1862 году министерство командировало его на Западно-китайскую границу правителем дел Комиссии по установлению новой границы с Китаем. Одновременно ему было поручено руководство астрономическими и топографическими работами. По окончании работы Разграничительной комиссии был откомандирован с той же целью в распоряжение Оренбургского генерал-губернатора.

В 1863—1864 годах возглавил экспедицию на озеро Зайсан и на хребет Тарбагатай, в которой также принимал участие Г. Н. Потанин.

С 1865 года числился дипломатическим чиновником при генерал-губернаторе — сначала Оренбургском, а с 1868 года — Туркестанском. К осени 1867 года составил карту Туркестанского края в масштабе 10 вёрст в дюйме. Его астрономические определения и карты явились первыми и наиболее точными в своё время и были использованы А.П. Федченко при составлении карты Центральной Азии (1875).

В 1873 году получил назначение в Японию: был министром-резидентом (1874—1876) и посланником (1876—1882). В Токио последний раз участвовал в астрономической работе — наблюдал прохождение Венеры по диску Солнца в декабре 1874 года.

13 апреля 1878 года в Петербурге по собственному желанию из лютеранства перешел в православие. Крещен был в церкви Скорбященской в Литейной при восприемстве М. Н. Анненкова.

С 1882 по 1892 год К. В. Струве — чрезвычайный посланник и полномочный министр в США. В 1884 году в качестве главы делегации от Российской империи принимал участие в работе Международной меридианной конференции.

С 1892 по 1905 год — посол в Нидерландах. В 1905 году ушёл в отставку.

Умер от разрыва сердца 25 июня 1907 года. Похоронен в Висбадене на русском православном кладбище.

Семья 

Жена — Мария Николаевна Анненкова (18.08.1842—08.08.1889), фрейлина двора (1862); дочь директора канцелярии военного министерства Н. Н. Анненкова от брака с В. И. Бухариной. Скульптур-любитель, работы её выставлялись на трёх академических выставках. В 1868 году была избрана почётным вольным общинником Императорской Академии художеств. Увлекалась коллекционированием. Сопровождая мужа в его дипломатических назначениях, Мария Николаевна повсюду делалась центром элитной части общества и умела заслужить всеобщее уважение и расположение. В период пребывания с мужем в Токио и в Вашингтоне была заметной фигурой в местных обществах, её салон посещали многие официальные лица, видные дипломаты и политики, и русские путешественники. В 1885 году по состоянию здоровья была вынуждена уехать в Европу. Умерла от туберкулеза летом 1889 года под Петербургом. В браке родились дети:
 Вера (1876—1949), фрейлина, жена полковника лейб-гв. Гусарского полка Петра Николаевича Мещерского (1869—1944), 5 детей;
 Елена (1877—1957), фрейлина, в первом браке замужем за Г. Штинграхтом (развод), потом супруга Ивана Давыдовича Орлова (1870—1918);
 Мария (26.11.1878—1969), родилась в Петербурге, крещена 17 декабря 1878 года в церкви Скорбященской при восприемстве дяди М. Н. Анненкова, тетки жены купца А. В. Кремер и княгини С. Голицыной; фрейлина, супруга с 29 апреля 1898 года Георгия Ивановича Шевича (1871—1966), в 1920 году семья эмигрировала сначала в Швейцарию, затем на два года в Берлин, с 1923 году семья Шевич поселилась в Париже. 3 детей,  среди которых архимандрит Сергий (в миру Кирилл Георгиевич Шевич);
 Ольга (1879—1939), фрейлина, замужем (с 12 апреля 1904 года; Висбаден) за Германом Мумм фон Шварценштейн (1872—1937), 4 детей.
 Борис (12.12.1881, Токио—1912), крещен святителем Николаем (Касаткиным) в Японии, женился на Элеоноре Слейтер из известной семьи Новой Англии, 2 детей.

Заслуги 
 За 15 лет дипломатической службы на территории России К. В. Струве составил несколько карт, определил более  пунктов. Был избран действительным членом Императорского Русского географического общества. За труды в области географии и картографии удостоен Малой золотой медали Русского географического общества.
 Был награждён государственными наградами Российской империи:
 Орден Святого Станислава 1 степени (1873)
 Орден Святой Анны 1 степени с мечами (1874)
 Орден Святого Владимира 2 степени (1878)

Иностранных государств:
 Персидский орден Льва и Солнца 3 степени (1862)
 Японский орден Восходящего солнца 1 степени (1876)

См. также 
 Список послов России и СССР в Нидерландах
 Список послов России и СССР в Японии
 Список послов России и СССР в США

Примечания

Источники 
 Список гражданским чинам первых четырёх классов 1881 год.

Ссылки 
 КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВИЧ СТРУВЕ
 

Кирилл
Дипломаты Российской империи
Послы Российской империи в США
Кавалеры ордена Льва и Солнца 3 степени
Кавалеры ордена Восходящего солнца 1 класса
Послы Российской империи в Японии
Послы Российской империи в Нидерландах
Похороненные на Русском кладбище в Висбадене
Послы Российской империи в Бухаре